Kohts ist der Familienname von:

 Nadeschda Nikolajewna Ladygina-Kohts (1889–1963) russische Psychologin und Verhaltensforscherin
 Oswald Kohts (1844–1912), deutscher Mediziner